Johnny Cecotto – pilota motociclistico e pilota automobilistico venezuelano
 Johnny Cecotto Jr. – pilota automobilistico venezuelano

Pagine correlate
 Cecotti